Laffoon ist der Familienname folgender Personen:

 Ky Laffoon (1908–1984), US-amerikanischer Profigolfer
 Polk Laffoon (1844–1906), US-amerikanischer Politiker
 Ruby Laffoon (1869–1941), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Lafon
 Laffon